Die Dreiband-Europameisterschaft 2022 ist ein Turnier in der Karambolagevariante Dreiband. Sie findet vom 14. bis 18. Juni 2022 in Bercilum, einem Ortsteil von Sint-Michielsgestel in den Niederlanden statt. Seit dem ersten Turnier 1932 ist es die 74. Auflage, davon nach 1991 in Dordrecht die zwölfte in den Niederlanden.

Modus 
Die 16 Topplatzierten der Europarangliste ziehen automatisch in die Endrunde ein. Die weiteren 48 Platzierten spielen in 16 Gruppen zu je drei Spielern. Die Gruppenersten ziehen in die Endrunde der besten 32 ein. Gespielt wird nach den Regeln  der CEB. In der Gruppenphase wird auf 40 Punkte mit Nachstoß, in der Endrunde auf 50 ohne Nachstoß gespielt. Während des gesamten Turniers gibt es eine Shot clock von 40 Sekunden mit der Möglichkeit von zwei Verlängerungen je Spiel während der Qualifikation und der Finalrunde.

Preisgelder und Ranglistenpunkte

Gesetzte Spieler 
Die ersten 16 Spieler der aktuellen Europarangliste nehmen automatisch am Turnier in der K.-o.-Runde teil. Die ersten vier der Europarangliste werden an den Position 1, 16, 9 und 8 gesetzt.

  Dick Jaspers (Titelverteidiger)
  Daniel Sánchez
  Marco Zanetti
  Tayfun Taşdemir
  Eddy Merckx
  Martin Horn
  Torbjörn Blomdahl
  Dion Nelin
  Murat Naci Çoklu
  Lütfi Çenet
  Jérémy Bury
  Nikos Polychronopoulos
  Semih Saygıner
  Rubén Legazpi
  Michael Nilsson
  Peter Ceulemans

Qualifikation 
Die Gruppenersten kommen in die K.-o.-Runde der letzten 32.

Finalrunde 
Gespielt wird auf 50 Punkte ohne Nachstoß. Die Shot-clock steht auf 40 Sekunden, zwei Verlängerungen je Spiel sind möglich. Die Ergebnisse werden wie folgt angezeigt:
 Matchpunkte
 Punkte
 Aufnahmen
 Einzeldurchschnitt
 Höchstserie

Abschlusstabelle 

Anmerkung:
 *1 = Weltranglistenpunkte

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Billardturnier in den Niederlanden
Karambolageveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Sint-Michielsgestel